Уорлдс-Энд (, ) — англоязычный топоним.

Топоним 
Англия
  — деревня в Бакингемшире.
  — деревня в Беркшире.
  — деревня в Гэмпшире.
  — часть лондонского района Челси.
  — часть лондонского района Энфилд.

США
  — парк в городке  (штат Массачусетс).
  — парк штата в округе Салливан (штат Пенсильвания).

Прочие страны
  — поселение-призрак в Южной Австралии.

См. также 
 Край света
 Край Земли
 Конец света
 Финистерре ()
  ()
  — южная оконечность норвежского острова Хьёме, туристическая достопримечательность, название которой переводится как «край Земли», «конец мира».